Raszka ist der Familienname folgender Personen:

 Tomáš Raszka (* 1971), tschechoslowakischer Skispringer